«Кала́шников» — российский биографический фильм режиссёра Константина Буслова. Премьера состоялась 20 февраля 2020 года.

Сюжет 
В начале Великой Отечественной войны танкист, старший сержант Михаил Калашников, выполняет боевую задачу ценой тяжёлого ранения. После госпиталя он в череде жизненных поисков приступает к изобретательской деятельности, добивается участия во всесоюзных оружейных конкурсах, где на равных конкурирует с ведущими изобретателями, и выстраивает отношения с будущей супругой Екатериной. В итоге разработанный АК принимают на вооружение, а изобретатель удостаивается Сталинской премии.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Константин Буслов.
 Продюсеры — Константин Буслов и Сергей Бодров-ст.
 Исполнительный продюсер — Сергей Перепечко.
 Автор идеи — Сергей Горбунов.
 Авторы сценария — Анатолий Усов, Сергей Бодров-ст. при участии Алексея Бородачёва.
 Операторы-постановщики — Максим Шинкоренко, Леван Капанадзе.
 Художник-постановщик — Евгений Качанов.
 Художник по костюмам — Алексей Камышов.
 Художник по гриму — Юлия Шишкина.
 Режиссёр монтажа — Маргарита Смирнова.
 Монтажёр — Алексей Жулин.
 Композитор — Сергей Штерн.
 Звукорежиссёр — Анатолий Белозёров.
 VFX-продюсер — Павел Семерджян.
 Продюсер постпродакшн — Сергей Долгошеин.
 Первый ассистент режиссёра — Мария Шкляревская.
 Второй ассистент режиссёра — Максим Антипов, Анастасия Наумова.
 Кастинг — Ирина Мазаева.
 Ассистент по актёрам — Светлана Романова.
 Вторые операторы — Илья Иванов, Иван Мамонов, Андрей Питинов.
 Фокус-пуллеры — Евгений Ридель, Артур Баранов, Илья Иванов, Алексей Григорьянц.
 Стедикам — Сергей Книгин, Александр Кыхалов.
 Долли — Денис Фетисов, Сергей Фокин.
 Пилоты коптера — Никита Балмин, Руслан Прохоров, Сергей Моисеев, Лариса Немова, Андрей Таволжанский.
 Гафферы — Александр Тазов, Дмитрий Сартаков, Дмитрий Коваленко.
 Монтаж на площадке — Алена Кузнецова, Никита Склокин, Тимофей Павелко и Павел Смирнов.
 Звукорежиссёр на площадке — Александр Валенцов.
 Декоратор — Екатерина Миклашевская.
 Ассистенты режиссёра по реквизиту — Алексей Николаев, Максим Прозоров.
 Пиротехники — Владимир Гребенников, Владимир Поникаровский.
 Постановка трюковых сцен — Владимир Карпович.
 Фотограф — Светлана Маликова, Екатерина Голубь.
 Директор по производству — Ангелина Карамушко.
 Экономист — Карина Гирдо.
 Линейный продюсер — Елена Перепечко.
 Директор — Алексей Нестеркин.
 Заместитель директора на площадке — Завен Мартиросян, Виктор Замятин.
 Заместитель директора по железным дорогам — Антон Архипов, Александра Филянина.
 Локейшн менеджеры — Владимир Воронов, Марина Ерёмина, Алексей Носов, Сергей Рамзаев и Игорь Дашавский.

Создание 
Фильм создавался к 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Его сценарий писался на основании мемуаров конструктора, документов и воспоминаний знавших его людей, однако жанр художественного фильма оставил место определённым допущениям и собирательным образам. Особенно трепетно разработчики фильма отнеслись к воссозданию процесса разработки вооружения: эксклюзивно для фильма заводские мастера на основе исторических чертежей изготовляли оружие от пистолета-пулемёта до АК.

Исполнитель главной роли Юрий Борисов подчёркивает, что активно изучал жизненный путь своего персонажа, занимаясь поиском и сбором альтернативных источников, желая осознать сложность характера оружейника с его комплексами и рефлексиями. По словам Борисова, он лично видел Калашникова, и, когда тот проходил мимо, «…что-то прямо вылетело из него и ко мне прилетело! И потом я с этим ходил по площадке».

Работа над фильмом началась в августе 2018 года, съёмки велись в Подмосковье (в том числе в усадьбе Апраксиных), в Крыму, в Торжке и Шушарах под Петербургом. Костюмы и реквизит предоставила студия «Мосфильм», она же покровительствовала озвучиванию и записи звука. Сцену танкового сражения снимали на кинокомплексе «Военфильм» под Медынью, используя декорации «Подольских курсантов».

Первый трейлер фильма вышел 25 сентября 2019 года, второй — 30 декабря.

15 февраля 2020 года состоялся специальный показ фильма в Ижевске.

Критика со стороны историков 
Кандидат исторических наук Алексей Исаев отрицательно отозвался о фильме:
…сдается, что это комедия с какими-то совершенно надуманными конфликтами с каким-то там нестерпимым желанием отстрелять свой автомат, который уже давно находится там в серийном производстве (пробная серия уже выпускается). Совершенно какие-то детские вещи… То есть самые дикие нелепицы про войну, они озвучивались в этом фильме… перед нами сделали какого-то истерика... По сути сняли фильм, чтобы вытоптать тему, чтобы вот не рассказать про реального Калашникова…

Примечания 

Фильмы России 2020 года
Фильмы-биографии России
Фильмы на русском языке
Михаил Калашников
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы об СССР
Фильмы-биографии о военных
Фильмы по сценариям Сергея Бодрова-старшего